

Гризен — село в районі Гарміш-Партенкірхен, округ Верхня Баварія
 Гризен — село в районі Дінгольфінг-Ландау, округ Нижня Баварія

 Гризен — передмістя Оранінбаум-Верліца, Саксонія-Ангальт; до 2011-го — окремий населений пункт
 Гризен — колишня (до 1945) назва села Ґризи у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі